Ri Jongho (1942–2012 körül) észak-koreai katonatiszt, vezérkari főnök (2009–2012)
 Ri Jongho (1956–) észak-koreai politikus, diplomata, külügyminiszter (2016–2022)